USS Thresher har varit mer än ett fartyg i amerikanska flottan:

, en ubåt i tjänst från 1940 till 1945 och 1946
, en ubåt i tjänst 1961 och sjönk i ett djupshavstest 1963

Se även